Osoby o tym nazwisku:
 Dorota Bayer (z domu Iwaniuk) − polska szachistka
 Ilja Iwaniuk − rosyjski lekkoatleta
 Wacław Iwaniuk − polski poeta, tłumacz, krytyk literacki, eseista